Mon homme Godfrey peut faire référence à :
Mon homme Godfrey (My Man Godfrey), film américain réalisé par Gregory LaCava en 1936 ;
Mon homme Godfrey (My Man Godfrey), film également américain, remake du précédent, réalisé par Henry Koster en 1957.